HSV puede refererse a:

 HSV (siglas del inglés Hue, Saturation, Value —‘tonalidad, saturación, valor’—), también llamado HSB (siglas del inglés Hue, Saturation, Brightness —‘tonalidad, saturación, brillo’—), modelo de color que se define en términos de sus componentes constituyentes en coordenadas cilíndricas.
 HSV, siglas del inglés Herpes simplex virus, referido al ‘virus del herpes simple’, también llamado virus Herpes hominis, que se usa para denominar a varias cepas de virus de la familia Herpesviridae que pueden causar varias infecciones en seres humanos.
 HSV (siglas del alemán Hamburger Sport-Verein, traducido al español como ‘Asociación Deportiva de Hamburgo’), club de fútbol de Alemania.